Marein steht für:
 Sankt Marein, mehrere Orte

Marein ist der Familienname folgender Personen:
 Josef Müller-Marein (1907–1981), deutscher Journalist